Mecynostomidae — родина двобічно-симетричних тварин класу Ацели.

Класифікація 
Родина включає в себе 8 родів з 30 видами:
 Рід Eumecynostomum
 Eumecynostomum altitudi Faubel & Regier, 1983
 Eumecynostomum asterium Hooge & Tyler, 2003
 Eumecynostomum bathycolum (Westblad 1948)
 Eumecynostomum boreale (Faubel 1977)
 Eumecynostomum evelinae (Marcus 1948)
 Eumecynostomum flavescens (Dörjes, 1968)
 Eumecynostomum fragilis (Dörjes, 1968)
 Eumecynostomum juistensis (Dörjes, 1968)
 Eumecynostomum luridum Kozloff 2000
 Eumecynostomum macrobursalium (Westblad 1946)
 Eumecynostomum maritimum (Dörjes, 1968)
 Eumecynostomum pallidum (Beklemischev, 1915)
 Eumecynostomum papillosum (Faubel 1974)
 Eumecynostomum tardum (Ehlers & Dörjes, 1979)
 Eumecynostomum westbladi (Dörjes, 1968)
 Рід Limnoposthia
 Limnoposthia polonica (Kolasa & Faubel, 1974)
 Рід Mecynostomum
 Mecynostomum auritum (Schultze. 1851)
 Mecynostomum caudatum (Uljanin, 1870)
 Mecynostomum filiferum Ax, 1963
 Mecynostomum haplovarium Dörjes 1968
 Mecynostomum predatum Faubel 1976
 Mecynostomum sanguineum (Beklemischev, 1915)
 Mecynostomum torquens Kozloff 2000
 Рід Neomecynostomum
 Neomecynostomum granulum (Dörjes, 1968)
 Рід Paramecynostomum
 Paramecynostomum carchedonium Kozloff 1998
 Paramecynostomum diversicolor (Ørsted, 1845)
 Рід Philomecynostomum
 Philomecynostomum lapillum Dörjes 1968
 Рід Postmecynostomum
 Postmecynostomum glandulosum (Westblad, 1946)
 Postmecynostomum pictum Dörjes 1968
 Рід Stylomecynostomum
 Stylomecynostomum bodegensis Hooge & Tyler, 2003

Ацеломорфи